Ли́пецк:

Топоним 
 Липецк — город в России.
 Липецк — железнодорожная станция в городе.

В спорте 
 «Липецк» — российский волейбольный клуб из одноимённого города.
 «Липецк» — российский мини-футбольный клуб из одноимённого города.
 «Липецк» — российский хоккейный клуб из одноимённого города.

Другое 
 «Липецк» — телерадиокомпания в Липецке, филиал ВГТРК.
 «Липецк» — немецкая авиационная школа, созданная на территории СССР для обхода условий Версальского мира.
 Б-177 «Липецк» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 Северного флота.